Virtue steht für:

 eine kanadische Eiskunstläuferin, siehe Tessa Virtue
 eine englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Band, siehe Virtue (Band)
 Virtue & Pound Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller